Bencomo – re di etnia guanci del menceyato di Taoro, a Tenerife nelle Isole Canarie
 Ceferino Bencomo – calciatore venezuelano
 Cristóbal Bencomo y Rodríguez – vescovo titolare di Eraclea di Europa
 Marena Bencomo – modella venezuelana, Miss Venezuela 1996